Masato Yamazaki (Yamashima-ku, 4 de dezembro de 1981) é um futebolista japonês que atua como meia. Atualmente, defende o Montedio Yamagata.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Sanfrecce Hiroshima
Futebolistas do Yokohama F. Marinos
Futebolistas do Montedio Yamagata